Szapáry-kastély, Muraszombat
 Szapáry-kastély (Bábolna)
 Szapáry-kastély (Bük)
 Szapáry-kastély (Letenye)
 Szapáry-kastély (Sorokpolány)
 Szapáry-kastély (Vágváralja)
 Szapáry-kúria
 Szapáry-Schwarz-kastély
 Szeleczky-Szapáry-kastély